Riitansaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Riitansaari (ö i Pielisen Karjala), Norra Karelen, 
 Riitansaari (ö i Joensuu), Norra Karelen, 

Robotskapade Finlandförgreningar